Johnstone Kipkorir ist der Name folgender Personen:

* Johnstone Kipkorir Changwony (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Johnstone Kipkorir Chepkwony (* 1984), kenianischer Marathonläufer